Jorge Mauricio de Sajonia-Altemburgo (en alemán, Georg Moritz von Sachsen-Altenburg; Potsdam, 13 de mayo de 1900-Rendsburg, 13 de febrero de 1991) fue el último jefe de la casa ducal de Sajonia-Altemburgo y duque nominal de Sajonia-Altemburgo. Dedicó gran parte de su vida a la promoción de la antroposofía.

Biografía 
Nacido en Potsdam, Prusia, fue el hijo mayor del príncipe Ernesto de Sajonia-Altemburgo y de la princesa Adelaida de Schaumburg-Lippe, su primera esposa. Al momento de nacer, su padre, entonces tercero en la línea de sucesión al trono ducal, vivía con su esposa en Prusia como capitán y comandante del 1º Regimiento de Infantería de Guardias en Potsdam. Jorge Mauricio y sus tres hermanos habían nacido y vivido todos ahí.

La muerte de su padre, el príncipe Mauricio de Sajonia-Altemburgo el 13 de mayo de 1907, convirtió al príncipe Ernesto en el príncipe heredero de Sajonia-Altemburgo, y nueve meses más tarde (7 de febrero de 1908), con la muerte de su tío, el duque Ernesto I de Sajonia-Altemburgo, lo convirtió en el nuevo gobernante del Ducado de Sajonia-Altemburgo como Ernesto II. Entonces, toda la familia se trasladó de Potsdam a Altemburgo. Jorge Mauricio, ahora príncipe heredero, vivió en la corte ducal hasta marzo de 1913, cuando su padre lo envió a Dresde para continuar con su educación en la Escuela Secundaria Rey Jorge (en alemán: König-Georg-Gymnasium); además de esto, recibió su formación militar en el 8º Regimiento de Infantería Turingio N°153.

Después de que Alemania perdiera la Primera Guerra Mundial, el duque Ernesto II fue forzado a abdicar del gobierno del Ducado el 13 de noviembre de 1918, y pasó el resto de su vida como un ciudadano privado. Dos años más tarde (17 de enero de 1920) fue pronunciado el divorcio formal entre los padres de Jorge Mauricio.

Ya en su juventud, Jorge Mauricio estuvo interesado en la antroposofía. Empezando en la década de 1930, su encuentro con Siegfried Pickert fue un punto de inflexión en su vida. Su vida desde entonces se centró en torno al Castillo de Hamborn, donde estuvo activamente involucrado como representante del grupo antroposófico y de su enseñanza desde 1931. En 1936 alquiló la granja en las inmediaciones del castillo.

Aunque el régimen nazi prohibió la antroposofía, la investigación con niños discapacitados pudo continuarse en Hamborn hasta junio de 1941, gracias a la mediación de Jorge Mauricio; este contaba con la protección de Rudolf Hess quien hasta 1941 fue un seguidor de la antroposofía. Sin embargo, finalmente la Gestapo detuvo las investigaciones y Jorge Mauricio, junto con el director gerente de la institución Adolf Ammerschläger, fueron puestos durante nueve meses y medio bajo custodia protectora.

En 1946, Jorge Mauricio volvió al Castillo de Hamborn, donde hizo campaña de nuevo por los dependientes, convalecientes de los hospicios y especialmente por jóvenes de los internados. Hasta 1968 trabajó, entre otras cosas, en el consejo de la sociedad de caridad local. Vivió modestamente en un pequeño apartamento en el castillo, rodeado de una extensa biblioteca.

Cuando su padre murió en 1955, Jorge Mauricio se convirtió en jefe de la casa de Sajonia-Altemburgo y duque nominal de Sajonia-Altemburgo. Nunca contrajo matrimonio y su único hermano y presunto heredero, Federico Ernesto, también murió soltero en 1985.

El 13 de febrero de 1991, Jorge Mauricio murió como resultado de una neumonía en el hospital de Rendsburg. Con su muerte se extinguía la casa de Sajonia-Altemburgo, aunque el nombre de la familia continúa debido a la adopción en 1942 de Francisco, conde Praschma por la princesa María (6 de junio de 1888-12 de noviembre de 1947), segunda hija del príncipe Alberto de Sajonia-Altemburgo.

La representación de la casa Ducal fue fusionada con la propia de Sajonia-Weimar-Eisenach.

Jorge Mauricio fue el padrino del periodista alemán Rolf Seelmann-Eggebert.

Ancestros

Referencias 

Príncipes de Sajonia-Altemburgo
Herederos al trono
Nobles de Alemania del siglo XX
Nacidos en Potsdam
Personas de la Provincia de Brandeburgo